Pertti är ett finskt förnamn. Perttis namnsdag i den finskspråkiga kalendern är 24 april.

Personer med namnet Pertti
Pertti Alasuutari, finländsk sociolog
Pertti Karppinen, finländsk tävlingsroddare
Pertti Pirkola, finländsk musiker
Pertti Poutiainen, svensk författare, fysiker och privatspanare
Pertti Salolainen, finländsk politiker och diplomat
Pertti Teurajärvi, finländsk längdåkare
Pertti Ukkola, finländsk brottare
Pertti Virtanen, finländsk musiker

Se även
Pertti Kurikan Nimipäivät

Referenser

Finska mansnamn